Port lotniczy Las Vegas-McCarran
 Liga Państw Arabskich (ang. League of Arab States)

Zobacz też 
 Las (ujednoznacznienie)